Kāveh, heroi mític persa, també Kaweh o Kavagh (àrab Kawah o Kawi o Kabi)
 Kaveh, nom alternatiu dels reis sassànides Kobad I i Kobad II